Milad ist ein männlicher Vorname.

Namensträger 
 Milad Beigi (* 1991), aserbaidschanischer Taekwondoin
 Milad El-Khalil (1949–2017), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Milad Intezar (* 1992), niederländisch-afghanischer Fußballspieler
 Milad Jawish (* 1973), libanesischer Ordensgeistlicher und melkitischer Bischof von Montréal
 Ahmad Milad Karimi (* 1979), afghanisch-deutscher Religionsphilosoph, Islamwissenschaftler

 Milad Klein (* 1987), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor
 Eduardo Milad Koaik (1926–2012), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Piracicaba
 Milad Mohammadi (* 1993), iranischer Fußballspieler
 Milad Nejad (* 1986), deutscher Rapper, siehe Milonair
 Milad Salem (* 1988), afghanischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Bordsch-e Milad, Fernsehturm in Teheran, Iran
 Milad De Nour Tour, Radrennen im Iran
 MİLAD, türkische Kleinstpartei
 Milada

Männlicher Vorname